Пернамбуко

 Пернамбуко, или Пернамбуку — штат на востоке Бразилии
 Пернамбуко, или Фернамбук, или Цезальпиния ежовая — дерево, растущее в Бразилии (научное название — Caesalpinia echinata)